Kazimierz Wóycicki – inna pisownia
 Kazimierz Wójcicki (pilot) – absolwent Szkoły Orląt